Gromada Ostrowy steht für folgende ehemalige Verwaltungseinheiten in der Volksrepublik Polen:

 Gromada Ostrowy (Powiat Częstochowski)
 Gromada Ostrowy (Powiat Kutnowski)